
Кри Чиккино (; род. 9 мая 2002, Куинс, Нью-Йорк, США) — американская актриса, певица, танцовщица, фотомодель. Наиболее известна по роли Бэйб Карано в телесериале «Игроделы».

Биография 
Кри имеет эквадорские, ирландские, итальянские и немецкие корни. У неё есть сестра-двойняшка Джейс. Актриса с раннего детства принимала участие в различных конкурсах балета, чечётки и джаза. С детства Кри увлеклась писательством, сочиняла различные стихи и рассказы. У Кри в детстве была аллергия на молочные продукты, яйца и орехи, поэтому ей всегда приходилось сидеть за отдельным столиком в школе.

Карьера 
Кри с пяти лет выступала на сцене. В возрасте 12 лет начала изучать актёрское мастерство. Первую роль получила в американском телесериале «Игроделы», созданном Дэном Шнайдером. После успеха сериала «Игроделы» приняла участие в некоторых других телевизионных шоу, таких как «Опасный Генри», «Я, опять я и снова я» и других.

Личная жизнь 
Кри принимает участие в борьбе против жестокости к животным, являясь членом Американского общества по предотвращению жестокости к животным (ASPCA). Увлекается танцами (джаз-фанк, хип-хоп).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Куинсе